Patronyme anglo-saxon, porté notamment par :
Sara Sugarman, née le  à Rhyl (Pays de Galles), est une réalisatrice, scénariste et actrice galloise.

Voir aussi :
Sugar Man

Homonymie